Чемпионат Европы по фигурному катанию 1974 года проходил с 29 января по 2 февраля в Загребе (Югославия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

У мужчин победил представитель ГДР Ян Хоффман, у женщин победила представительница ГДР Кристина Эррат, среди пар победу одержали представители СССР Ирина Роднина и Александр Зайцев, в танцах чемпионами Европы вновь стали Людмила Пахомова и Александр Горшков.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Загребе
1974 год в фигурном катании
Европа
Европа
Фигурное катание
Фигурное катание
Спорт в Югославии в 1974 году
Чемпионаты Европы в Югославии
Международные соревнования по фигурному катанию в Хорватии
1974 год в Хорватии
Чемпионаты Европы в Хорватии